Pogodin ist der Familienname folgender Personen:

 Michail Petrowitsch Pogodin (1800–1875), russischer Historiker und Journalist

 Wiktor Alexandrowitsch Pogodin (1948–2005), russischer Maler und Bildhauer